Ruben Vargas, né le  à Adligenswil, est un footballeur international suisse.

Son poste de prédilection est milieu gauche.

Biographie

En club 

Avec le club du FC Lucerne, il inscrit huit buts en première division suisse lors de la saison 2018-2019. Cette même saison, il joue deux matchs en Ligue Europa.

En équipe nationale 

Avec les espoirs helvétiques, il inscrit un but lors d'un match amical contre la Croatie en .

En , il fête sa première sélection avec l’équipe de Suisse en remplaçant Granit Xhaka à l’occasion d’un match face à Gibraltar comptant pour les éliminatoires à l’Euro 2020.

Le , il est sélectionné par Murat Yakın pour participer à la Coupe du monde 2022. Vargas commence le tournoi titulaire et le finira aussi, ce qui est une petite surprise car tout le monde s'attendait plutôt à Okafor pour remplir ce poste vu ces récentes bonnes performances pour Red Bull Salzbourg, en ligue des champions notamment. Lors de ce tournoi, il forme une attaque de grands niveaux associés avec Breel Embolo, Xherdan Shaqiri et sans oublier Djibril Sow. Il fait une très bonne coupe du monde en provoquant des actions. Le 2 décembre 2022 lors du 3ème et dernier match des phases de groupe pour la nati. Vargas met un superbe ballon à son coéquipier Freuler en talonnade qui termine le boulot en marquant le 3-2, synonyme de qualification en huitième de finale pour l'équipe de Suisse. Malheureusement il passera complètement à côté de son huitième face au Portugual comme toute l'équipe ce jour-là et perdra le match 6-1. Vargas sort du terrain à la 66ème minutes pour laisser place à Noah Okafor. La Suisse se fera éliminer sans louanges à la premières étape des éliminations directes, une fois de plus.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international suisse
Sportif lucernois
Footballeur dominicain
Joueur du SC Kriens
Joueur du FC Lucerne
Joueur du FC Augsbourg
Naissance en août 1998
Naissance dans le canton de Lucerne